Streefstand (dammen), het doel van een plan in het dammen.
 Streefstand (wild), het optimale aantal dieren in een bepaald gebied.